Аеропорт Карлові Вари (),  — міжнародний аеропорт, розташований у селі Ольшова Врата, передмісті міста Карлові Вари, Чехія, за 4 км від його центру.

Обслуговує місто Карлові Вари та інші населені пункти Карловарського краю.

Напрямки 
Регулярні, чартерні та сезонні напрямки (на 2017 рік):

Закриті напрямки

Статистика 
Динаміка пасажиропотоку аеропорту та прийнятих-відправлених рейсів за роками:

Найзавантаженіші напрямки

Частка перевезень за авіалініями

Galerie

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Аеропорти Чехії
Карлові Вари
Карловарський край